Лъв V може да се отнася за:
 Лъв V Арменец (775-820), византийски император
 Лъв V (?-903), римски папа